Enza steht für:

 Enza (Po), ein rechter Nebenfluss des Po in Norditalien

Enza ist der Familienname folgender Personen:
 Éloge Enza-Yamissi (* 1983), zentralafrikanischer Fußballspieler
 Manassé Enza-Yamissi (* 1989), zentralafrikanischer Fußballspieler